Molratten is de naam die wordt gebruikt voor drie onverwante groepen van knaagdieren:
 de Bathyergidae, een familie van hystricognathe knaagdieren, waartoe onder andere de naakte molrat behoort
 de Afrikaanse wortelratten (Tachyoryctinae), een onderfamilie uit de familie Spalacidae uit Oost-Afrika
 de kortstaartmolratten (Nesokia), een geslacht uit de onderfamilie Murinae uit Zuid-Azië